Her Terrible Ordeal é um filme norte-americano de 1910 em curta-metragem, do gênero drama, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 George Nichols ... Mr. Curtis
 Owen Moore ... Jack
 Florence Barker ... Alice
 Charles Craig ... Jack's Rival

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1910
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco